After Hours (film), een door Martin Scorsese geregisseerde film uit 1985
 After Hours (televisieserie), Britse televisieserie uit 2015 
 After hours (The Velvet Underground), een nummer uit 1969
 After Hours (Sarah Vaughan), een muziekalbum uit 1961
 After Hours (Little River Band), een muziekalbum uit 1976
 After Hours (André Previn), een muziekalbum uit 1989
 After Hours (Gary Moore), een muziekalbum uit 1992
 After Hours (John Pizzarelli), een muziekalbum uit 1996
 After Hours (Linda Perry), een muziekalbum uit 1999
 After Hours (The Weeknd), een muziekalbum uit 2020